Almone può riferirsi a:

 Almone, fiume del Lazio
 Almone, personaggio dell'Eneide